HMS Chatham ha sido el nombre de quince buques de la Royal Navy británica, en honor al puerto de Chatham (Kent), lugar donde se encuentran los astilleros de Chatham.

  fue una galeota capturada en 1666 durante la Segunda Guerra Anglo-Holandesa y devuelta en 1667.
  fue una balandra armada con 4 cañones botada en 1673 y desguazada en 1677.
  fue un navío botado en 1691 y hundido como rompeolas en Sheerness en 1749. Fue reflotado y desguazado en 1762.
  fue un yate armado con 4 cañones botado en 1716 y vendido en 1742.
  fue un yate armado con 6 cañones botado en 1741. Fue reconstruido en 1793 y en 1842, y desguazado en 1867.
  fue un navío de 50 cañones botado en 1758. Fue utilizado en servicios de puerto desde 1793 y como pontón almacén de pólvora desde 1805. Fue renombrado HMS Tilbury en 1810 y desguazado en 1814.
  fue un bergantín de vigilancia armado con 4 cañones, botado en 1788. Formó parte de la expedición de George Vancouver a la costa del Pacífico Noroeste y circunnavegación del globo. Fue vendido en 1830.
  fue una Goleta de 4 cañones, adquirida en 1790 y vendida en 1794.
  fue una balandra alquilada, en servicio en 1793.
  fue un transporte botado en 1811 y hundido como rompeolas en 1825.
  fue un navío de línea de 74 cañones, originalmente, el navío francés Royal Hollandais. Fue capturado en reserva en 1809 en la localidad holandesa de Flushing, fue botado en 1812, y vendido en 1817.
  fue una grúa flotante botada en 1813 y desguazada en 1876.
  fue un cañonero vapor de ruedas con casco metálico botado en 1835. Fue exportado a los Estados Unidos, donde fue utilizado por la Armada Confederada como buque rompe-bloqueo. Fue capturado por el  en 1863 convirtiéndose en el . Permaneció activo en la Armada de los Estados Unidos hasta 1865.
  fue un crucero ligero de clase Town botado en 1911. fue cedido a la Real Armada de Nueva Zelanda en 1920 y fue desguazado en 1926.
  es una fragata del Tipo 22. Fue botada en 1988 y permanence en servicio activo.

Referencias 
 J. J Colledge y Ben Warlow, (2006). Buques de la Royal Navy: El registro completo de los buques de guerra de la Royal Navy (Edición revisada.). Londres: Editorial Chatham. ISBN 978-1-86176-281-8. (En inglés).

Nombres de buques británicos